

Ска́чки 
Ска́чки — множественное число от слова ска́чка (действие по глаголу скака́ть).
 Конные скачки
 Скачки — жаргонное название соревнований разведывательных групп специального назначения ВС СССР.
 Скачки — пассажирская станция Северо-Кавказской железной дороги, получившая своё название из-за близости Пятигорского ипподрома.
 Скачки — село, Мокшанский ра́йон, Пензенская область, Россия.
 Станции железных дорог в Петербурге ипподромы как места проведения скачек давали название близлежащим станциям железных дорог, в окрестностях Петербурга (в Коломягах на северо-западе и близ Красного Села на юго-западе) и в Пятигорске:
 Скачки — станция Октябрьской железной дороги на линии Петербург — Гатчина-Балтийская, в историческом районе Скачки.
 Скачки — платформа на Озерковской линии упразднённой Приморско-Сестрорецкой железной дороги.

Скачки́ 
Скачки́ — множественное число от слова скачо́к (действие по глаголу скака́ть). Основное значение — прыжок, резкое изменение.

 Скачки́ Баркгаузена — эффект прерывистого намагничивания, открытый Г. Баркгаузеном.

См. также 
 Скачки-Малюгин — населённый пункт.

Примечания